ISO 3166-2:AL — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Албании.
Стандарт охватывает 12 областей состоящих из 36 округов Албании. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Албании — AL и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: двухсимвольный код области образован двухзначным числом, двухбуквенный код округа образован созвучно: названию, аббревиатуре названия округа. Геокоды областей и округов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AL, присвоенного Албании в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Албании первого уровня 
Геокоды 12 областей административно-территориального деления Албании

Геокоды Албании второго уровня 
Геокоды 36 округов административно-территориального деления Албании

Геокоды пограничных Албании государств 
 Сербия — ISO 3166-2:RS (на северо-востоке),
 Черногория — ISO 3166-2:ME (на северо-западе),
 Македония — ISO 3166-2:MK (на востоке),
 Греция — ISO 3166-2:GR (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Албании

Ссылки 
 
 Геокоды Албании 

2:AL